Bill Kinkel (né le  à Buffalo, dans l'état de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 2004-2005 jusqu'en 2012-2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Rangers de Kitchener || LHO ||53 ||1 ||2 ||3 ||75 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2002-2003 || Rangers de Kitchener || LHO ||41 ||5 ||7 ||12 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Rangers de Kitchener || LHO ||28 ||5 ||8 ||13 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Rangers de Kitchener || LHO ||62 ||12 ||11 ||23 ||174 ||5 ||1 ||0 ||1 ||22
|-
|2004-2005 || Ice Pilots de Pensacola || ECHL ||30 ||3 ||1 ||4 ||180 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Aeros de Houston || LAH ||12 ||3 ||0 ||3 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Aeros de Houston || LAH ||56 ||3 ||3 ||6 ||190 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan="2"|2006-2007 || Everblades de la Floride || ECHL ||25 ||0 ||0 ||0 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| Grizzlies de l'Utah || ECHL ||22 ||6 ||0 ||6 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan="2"|2007-2008 || Sea Wolves du Mississippi || ECHL ||12 ||0 ||0 ||0 ||37 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| Steelheads de l'Idaho || ECHL ||29 ||2 ||1 ||3 ||96 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Everblades de la Floride || ECHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || Everblades de la Floride || ECHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en février 1984
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Attaquant de hockey sur glace